Grempler ist der Familienname von:

 Dirk Grempler (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Grempler (1826–1907), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:
 Krempler